Ciro Capuano (Nápoles, 10 de julho de 1981) é um futebolista italiano que jogou no Palermo.

Atualmente defende o Calcio Catania.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Futebolistas da Itália
Futebolistas do Calcio Catania
Futebolistas do Empoli Football Club
Futebolistas da Associazione Calcio Pisa 1909
Futebolistas do Bologna Football Club 1909
Futebolistas do Palermo Football Club
Naturais de Nápoles